metopimazyna
 Mpz – mega par zasad